Standish peut désigner :

Patronymie 

 Hélène Standish (1847-1933), noble française.
 Kayla Standish (1989-), joueuse de basket-ball américaine.
 Myles Standish (1584-1656), l'un des premiers colons américains du Mayflower.

Toponymie

États-Unis 
 , secteur non constitué en municipalité de Californie.
 Standish, ville du Maine.
 Standish, ville du Michigan.

Royaume-Uni 
 , un village du Gloucestershire.
 , un village faisant partie du Grand Manchester.

Autre 
 Standish Group, un cabinet international indépendant de conseil en recherche informatique.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis